Limnospila är ett släkte av tvåvingar. Limnospila ingår i familjen husflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Husflugor
Limnospila